Erazo ist der Familienname folgender Personen:

 Álex Erazo (* 1980), salvadorianischer Fußballspieler
 Álvaro Erazo (* 1958), chilenischer Mediziner und Politiker
 Frickson Erazo (* 1988), ecuadorianischer Fußballspieler
 Jeanette Erazo Heufelder (* 1964), deutsche Ethnologin, Dokumentarfilmerin und Autorin